Чарыш:

 Чарыш — река в России, левый приток Оби.
 Чарыш (приток Томи) — в Хакасии.
 Чарыш (приток Черняя) — в Алтайском крае.
 Чарыш (приток Бурена) — в Тыве.
 Чарыш (приток Анамдяка) — в Якутии.
 Чарыш (приток Горянки) — на Сахалине.
 Чарыш — посёлок при станции на западе Аскизского района Хакасии.

См. также 
 Чарышский
 Чарышское